est la formule brute de plusieurs isomères.

 Diol
 octane-1,8-diol, numéro CAS 
 étohexadiol ou 2-éthylhexane-1,3-diol, numéro CAS , double mélange racémique
 (2R,3R)-2-éthylhexane-1,3-diol, numéro CAS 
 (2S,3S)-2-éthylhexane-1,3-diol, numéro CAS 
 (2R,3S)-2-éthylhexane-1,3-diol, numéro CAS 
 (2S,3R)-2-éthylhexane-1,3-diol, numéro CAS